În România, există mai multe biserici de lemn amplasate în localități numite Jupânești:
Biserica de lemn din Jupânești, Argeș
Biserica de lemn din Jupânești, Timiș